Il singolare del NASDAQ-100 Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andy Roddick ha battuto in finale Guillermo Coria 6–7 (2–7), 6–3, 6–1 (Coria ritirato)

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Roger Federer (terzo turno)
 Andy Roddick (campione)
 Guillermo Coria (finale)
 Andre Agassi (quarto turno)
 Carlos Moyá (quarti)
 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Tim Henman (secondo turno)
n/a
 Paradorn Srichaphan (quarto turno)
 Nicolás Massú (secondo turno)
 Mark Philippoussis (secondo turno)
 Sébastien Grosjean (quarto turno)
 Sjeng Schalken (secondo turno)
 Jiří Novák (terzo turno)
 Martin Verkerk (secondo turno)
 Mardy Fish (secondo turno)

  Lleyton Hewitt (terzo turno) 
  Gustavo Kuerten (secondo turno) 
  Tommy Robredo (quarto turno) 
  Agustín Calleri (quarti) 
  Fernando González (semifinali) 
  Albert Costa (secondo turno) 
  Feliciano López (secondo turno) 
  Arnaud Clément (secondo turno) 
  Juan Ignacio Chela (terzo turno) 
  Jonas Björkman (terzo turno) 
  Dominik Hrbatý (terzo turno) 
  Maks Mirny (terzo turno) 
  Jarkko Nieminen (secondo turno) 
  Gastón Gaudio (secondo turno) 
  Marat Safin (secondo turno) 
  Rafael Nadal (quarto turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

NASDAQ-100 Open 2004
ATP Tour 2004